La Quinte kan syfta på:

Frankrike 

 La Quinte, departementet Sarthe i regionen Pays-de-la-Loire,

Haiti 

 Rivière la Quinte, vattendrag, Artibonite,